Ислами — фамилия. Известные носители:

 Ислами, Дрита (род. 1996) — северомакедонская легкоатлетка.
 Ислами, Кастриот (род. 1952) — албанский политик и физик.